Francesco Capotorti – giurista, giudice e accademico italiano
 Giovanni Pietro Filomeno Donato Capotorti – magistrato e politico italiano
 Luigi Capotorti – compositore e violinista italiano